Civilisation est un terme qui se rapporte aux sociétés ou cultures.

Titre d'œuvres

 Civilisation est un roman de Georges Duhamel qui a obtenu le Prix Goncourt en 1918.
Civilisation est un jeu de société édité par Jeux Descartes, traduit du jeu britannique Civilization. 
 Civilisations est un feuilleton télévisé sorti en 1988 réalisé par Patrick Meunier avec Clotilde Courau.
 Civilisation est un film muet américain de Reginald Barker et Thomas Harper Ince sorti en 1916.
 Civilisations est une revue scientifique internationale d'anthropologie et de sciences humaines.
 Civilisation est une série documentaire de 13 épisodes produite en 1969 par la BBC, écrite et présentée par Kenneth Clark.
 Civilisation est un album studio du rappeur français Orelsan sorti en 2021.